Флаг Полевско́го городского округа — официальный символ муниципального образования Полевской городской округ Свердловской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 31 января 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3934.

Описание 
«Прямоугольное полотнище белого цвета с отношением ширины к длине 2:3, по центру которого помещено изображение фигур городского герба: зелёного цветка высотой 4/5 от ширины полотнища, несущего на себе жёлтую коронованную ящерицу. В углах полотнища выполненные зелёным цветом контурные изображения: в нижнем у древка — знака „зеркало Венеры“, в верхнем у свободного края — восьмилучевой звезды».

Обоснование символики 
Каменный цветок и коронованная ящерица символизируют богатство недр городского округа и его окрестностей, воспетых в сказах писателя П. П. Бажова.

В правом верхнем углу полотнища в виде восьмиконечной узколучевой звезды изображено клеймо продукции первого Северского железоделательного завода, учреждённое В. Н. Татищевым в 1735 году.

В левом нижнем углу полотнища изображён знак Венеры, учреждённый В. Н. Татищевым в том же году в качестве клейма слитков Полевского медеплавильного завода.

Примечания

См. также 
 Герб Полевского

Символы Полевского